Се́рышев — русская фамилия:

Носители фамилии 
 Серышев, Анатолий Анатольевич (род. 1965) — российский государственный деятель, полпред президента в СФО.
 Серышев, Степан Михайлович (1889—1928) — советский военный руководитель времён Гражданской войны на Дальнем Востоке.
 Серышев, Михаил Георгиевич (род. 1957) — советский и российский рок-музыкант.

См. также 
 Серышево — посёлок городского типа в Серышевском районе Амурской области.
 Серышевский район — муниципальное образование в Амурской области.